Landkreis Löbau ist der Name folgender ehemaliger Landkreise:
 Kreis Löbau (Westpreußen) (1818–1945), 1939–1940 Landkreis Löbau

Sachsen:
 Amtshauptmannschaft Löbau (1874–1952), ab 1939 Landkreis Löbau
 Kreis Löbau (1952–1994), ab 1990 Landkreis Löbau